B 216 bezeichnet:
 die Bundesstraße 216 in Deutschland
 die Weitental Straße in Österreich

Abkürzung